Le Lycopode petit Cyprès (Diphasiastrum tristachyum ou Lycopodium tristachyum) est une espèce de lycopode de la famille des Lycopodiacées.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Flore (nom vernaculaire)
Lycopodiaceae